Roberto Lopes Miranda - futebolista brasileiro
Roberto Miranda (ator) - artista brasileiro
José Roberto Miranda - pesquisador do EMBRAPA

Desambiguações de antropônimos